

Aziende 
 Lamborghini – gruppo industriale automobilistico fondato nel 1963, dal 1998 parte del Gruppo Volkswagen
 Lamborghini Trattori – fabbrica di trattori agricoli fondata nel 1948

Cinema 

 Lamborghini - The Man Behind the Legend – film del 2022 diretto da Bobby Moresco

Musica 
 Lamborghini – singolo di Gué Pequeno del 2017

Persone 
Elettra Lamborghini (1994) – personaggio televisivo e cantante italiana, nipote di Ferruccio
Ferruccio Lamborghini (1916-1993) – imprenditore italiano
Ferruccio Lamborghini (1991) – pilota motociclistico italiano, nipote di Ferruccio